Рукавичка — вид одягу для рук.

Одяг 
 Боксерські рукавички
 Медичні рукавички — стерильний або нестерильний елемент спецформи для виконання медичних маніпуляцій

Творчість 
 «Рукавичка» — українська народна казка
 «Рукавичка» — мультфільм 1967 року студії Союзмультфільм
 «Рукавичка» — анімаційний фільм 1996 року студії Укранімафільм
 «Рукавичка» — мережа магазинів у Львівській області.